Lauten steht für:
 Lauten, eine Gemarkung im Ortsteil Lauten-Weschnitz der Gemeinde Rimbach in Hessen
 Lauten, eine andere Bezeichnung für den Ort Lautém in Osttimor
 Lauteninstrumente
 die Mehrzahl von Laute

Lauten ist der Familienname folgender Personen:
 Anno Lauten (* 1967), deutscher Unternehmer
 Elodie Lauten († 2014), US-amerikanische Komponistin
 Fredi Lauten (1926–2008), deutscher Fußballspieler
 Fritz H. Lauten (1935–1989), deutscher Glasmaler 

Lauten ist der Ortsname von:
 Lauten (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil von Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Laute